JXN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jackson / Reynolds (Michigan) (Stati Uniti)